Tenni ist der Familienname folgender Personen:

 Omobono Tenni (1905–1948), italienischer Motorradrennfahrer

Tenni steht für:

 Stadio Omobono Tenni, ein Fußballstadion in Treviso, Italien

Siehe auch:
 Theni, Indien
 Tenney
 Denny
 Tennie